Waterfront (« front de mer » ou « les quais » en français) peut désigner :

Cinéma 
 Waterfront, film américain réalisé par William A. Seiter en 1928
 Waterfront, film américain réalisé par Terry O. Morse en 1939
 Waterfront, film américain réalisé par Steve Sekely en 1944 avec John Carradine
 Waterfront, film britannique réalisé par Michael Anderson en 1950 avec Robert Newton
 On the Waterfront, film américain réalisé par Elia Kazan en 1954

Télévision 
 Waterfront, mini-série australienne diffusée sur Network Ten en 1984
 Waterfront, série télévisée américaine des années 1950
 Waterfront, série télévisée américaine non diffusée par CBS, produite en 2007

Transports 

 Waterfront, terminus de la ligne Expo Line du SkyTrain de Vancouver.

Homonymie de titre